Такестан:

 Такестан — город на северо-западе Ирана, в провинции Казвин.
 Такестан — один из 5 шахрестанов (областей) иранской провинции Казвин.